Svenska bilder kan avse:

 Svenska bilder (diktsamling) – en diktsamling av Carl Snoilsky från 1880-talet
 Svenska bilder (skissamling) – en skissamling upprättad av Ferdinand Boberg mellan 1916 och 1925
 Svenska bilder (film) – av Hasse och Tage 1964